У списку перелічені діючі і згаслі вулкани, розташовані на території Мексики

Посилання 

Вулкани Мексики
Списки:Мексика